Со́нная Лощи́на () — местечко в штате Нью-Йорк, где разворачивается действие рассказа Вашингтона Ирвинга и его экранизаций.

Оригинальное произведение
 «Легенда о Сонной Лощине» — рассказ Вашингтона Ирвинга.

Экранизации
 «Легенда Сонной Лощины» — экранизация 1908 года.
 «Легенда Сонной Лощины» — экранизация 1912 года.
 «Приключения Икабода и мистера Тоада» — полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея, экранизация произведений «Ветер в ивах» Кеннета Грэма и «Легенда о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга (1949).
 «Легенда о Сонной Лощине» — канадская экранизация 1999 года.
 «Сонная Лощина» — мистический фильм Тима Бёртона с Джонни Деппом и Кристиной Риччи в главных ролях (США, 1999).
 «Всадник без головы из Сонной долины» — фильм 2003 года.
 «Возвращение в Сонную Лощину» — фильм ужасов Кайла Ньюмана (США, 2004).
 «Сонная Лощина» — телесериал 2013 года.

См. также 
 Слипи-Холлоу (значения)